Castilla (gènere) 
 Regiment Castilla, unitat d'infanteria de l'Exèrcit de Terra espanyol
 Toponímia:
 Castilla (Madrid), barri del districte de Chamartín 
 Cine Castilla, sala d'exhibició cinematogràfica al Carrer d'Obradors de Barcelona 
 Reial Madrid Castella Club de Futbol, primer filial del Reial Madrid 
 Puerto Castilla, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Serrat de Castilla, serra al municipi de la Baronia de Rialb a la comarca de la Noguera 
 Biografies:
 Carlos Castilla del Pino (1922-2009), psiquiatre membre de la Real Academia Española, doctor honoris causa de la Universitat de Cadis 
 Diego de Castilla (~1507 - 1584), degà de la catedral de Toledo des de 1551 fins a la seva defunció i mecenes d'art 
 Juan Carlos Castilla (Xile, 1940), pioner de l'ecologia marina sud-americana 
 Juan Jesús Castilla Polo (Sant Sebastià, 1917), militar espanyol 
 Ramón Castilla (San Lorenzo de Tarapacá, 1797 - Tarapacá, 1867), militar i President Constitucional del Perú de 1845 -1851 i 1855 -1862